Гусино — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Катынского сельского поселения. Население — 28 жителей (2007 год).
 
Расположена в западной части области в 38 км к западу от Смоленска, в 4 км южнее автодороги , на берегу реки Гусинка. В 3 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)